Mfumte peut désigner :
 les Mfumte, une population du Cameroun
 le mfumte, une langue des Grassfields